Jay Ferguson (musicien américain), membre du groupe californien Spirit
Jay Ferguson (musicien canadien) (1968-), membre du groupe canadien Sloan
Jay R. Ferguson (1974-), acteur et producteur américain
Jay Ferguson (compositeur américain) (1947-), compositeur de musique de film